Dreiecksfenster steht für:
 dreieckiges feststehendes oder Ausstellfenster (Automobilbau)
 dreieckiges Fest- oder Kippfenster im Hausgiebel oder in der Spitzgaube (Fassadenbau)